Nordwestring (Neurenberg), een straat in Neurenberg
Nordwestring (metrostation), een station van de metro van Neurenberg